Shelbourne FC er en fodboldklub fra den irske hovedstad, Dublin. Klubben har spillet i den bedste irske liga uafbrudt siden starten i 1921, undtagen fra 1934-36.

Klubben har to gange mødte danske hold i europæiske turneringer. I 2001-02 mødte klubben Brøndby IF i den indledende runde til UEFA Cuppen og tabte samlet 0-5. I 2006 mødte klubben OB i anden runde af Intertototurneringen, hvor klubben tabte hjemme 0-3, men vandt 1-0 i Odense.

Titler 
 Irske mesterskaber (13): 1926, 1929, 1931, 1944, 1947, 1953, 1962, 1992, 2000, 2002, 2003, 2004 og 2006
 Irske pokalturnering (7): 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997 og 2000

Fodboldklubber i Irland
Dublin